Nossa Senhora da Expectação pode referir-se a:

 Nossa Senhora do Ó ou Nossa Senhora do Parto - uma devoção mariana;
 Nossa Senhora da Expectação (Campo Maior) - uma freguesia portuguesa de Campo Maior.

Desambiguação